Појам Ајкула (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Ајкуле, рибе из класе рушљориба
 Ајкула (аутомобил),
 Ајкула (филм),
 Ајкуле (стрип).